Jens Hellgren (né le  à Björbo en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2008-2009 || Borås HC || Allsvenskan ||45 ||2 ||6 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Borås HC || Allsvenskan ||50 ||2 ||1 ||3 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Borås HC || Allsvenskan ||41 ||1 ||6 ||7 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan ||50 ||6 ||15 ||21 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Mora IK || Allsvenskan || 47|| 0|| 3|| 3|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Sparta Warriors || GET ligaen || 41 || 9|| 14|| 23|| 20|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2014-2015 || Rögle BK || Allsvenskan ||45 ||2 ||12 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Rögle BK || SHL ||36 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || AIK IF || Allsvenskan ||46 ||4 ||8 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||49 ||5 ||14 ||19 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||50 ||0 ||5 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || HC Vita Hästen || Allsvenskan ||39 ||0 ||5 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 ||Hanhals IF || Hockeyettan ||29 ||6 ||4 ||10 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
| 2007 || align=left| Suède U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||0 ||0 ||0 ||6 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance dans le comté de Dalécarlie
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Borås HC
Joueur du Mora IK
Joueur des Sparta Sarpsborg
Défenseur de hockey sur glace